Velella – genere di Hydrozoa
 Velella velella – specie di Velella
 Velella – sommergibile della Regia Marina entrato in servizio nel 1912
 Velella – sommergibile della Regia Marina entrato in servizio nel 1937